Ryssen kan avse:

 Ryssen – ett östslaviskt folk som har ryska som modersmål, se Ryssar
 Ryssen, Dalarna – sjö i Ludvika kommun